Мркотић (Теслић)
 Мркотић (Тешањ)